Viollette ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Viollette (1823–1897), französischer Chemiker
 Maurice Viollette (1870–1960), französischer Politiker